Albin Michel bezeichnet:

Albin Michel (Verleger) (1873–1943), französischer Verleger, Gründer der Éditions Albin Michel
Éditions Albin Michel, französischer Verlag